Клук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клук — американский джазмен.
 Клук, Дино (род. 1991) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.
 Клук, Фрида — нидерландская баскетболистка, завершившая игровую карьеру. См. также 
 Клюк